

Prénom 
Cliff est un prénom masculin.

Cliff Allison (1932-2005) est pilote automobile britannique.
Cliff Burton était le bassiste du groupe Metallica.
Cliff Floyd (1972-) est un joueur de baseball américain.
Cliff Williams est le bassiste du groupe de hard rock AC/DC.

Patronyme 

Jimmy Cliff, chanteur de reggae jamaïcain.
Leslie Cliff, nageuse canadienne.
Rachel Cliff, athlète canadienne.
William Cliff, poète belge.

Voir aussi 
 , plusieurs lacs aux États-Unis.
 The Cliff, terrain de sport dans Broughton, Grand Manchester, en Angleterre.
 The Cliff, titre international du film espagnol Acantilado d'Helena Taberna, sorti en 2016.

Patronyme anglais
Prénom masculin
Prénom anglais